B35 peut faire référence à :

Médecine
 Dermatophytose, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Bundesstraße 35, route fédérale allemande reliant Lingenfeld à Illingen.

Signalisation
 Panneau de fin d’interdiction de l’usage de l’avertisseur sonore en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres